Acanthobothrium är ett släkte av plattmaskar. Acanthobothrium ingår i familjen Oncobothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Acanthobothrium